Mußmann ist der Familienname folgender Personen:
 Frank Mußmann (* 1943), deutscher Verwaltungsjurist, Präsident der Hochschule für Gestaltung in Offenbach am Main
 Heinz Mußmann (* 1945), deutscher Ruderer
 Johann Georg Mußmann (1795–1833), deutscher Philosoph, Theologe und Hochschullehrer
 Olaf Mußmann (* 1958), deutscher Historiker, Politologe und Arbeitswissenschaftler